Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2018 je bilo petindvajseto svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo med 18. in 21. januarjem 2018 na letalnici Heini-Klopfer-Skiflugschanze v Oberstdorfu, Nemčija. 

Zlato medaljo je osvojil Daniel-André Tande, srebrno Kamil Stoch, bronasto pa Richard Freitag. Na ekipni tekmi je zlato medaljo osvojila Norveška, srebrno Slovenija, bronasto pa Poljska.

Nagradni sklad 

Nagradni sklad je znašal skupno 142,000 švicarskih frankov in razdeljenih: 72,000 CHF med Top6 posamično in 70,000 CHF med Top3 ekipe.

Rezultati

Posamična tekma

Ekipna tekma

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran (v nemščini)

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih
Športne prireditve v Nemčiji
2018 v športu
Oberstdorf